Die Bangladesh Premier League 2019/20 war die sechste Saison der bangladeschischen Twenty20-Cricket-Meisterschaft und fand vom 11. Dezember 2019 bis 17. Januar 2020 statt. Im Finale konnten sich die Rajshahi Royals gegen die Khulna Tigers mit 21 Runs durchsetzen.

Format 
Die sieben Franchises spielen in einer Gruppe gegen jedes andere Team jeweils zwei Mal. Die ersten vier dieser Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs, in denen im Page-Playoff-System der Sieger ermittelt wird.

Gruppenphase 
Tabelle

Playoffs

Spiel A

Spiel B

Spiel C

Finale

Korruptionsfall 
Am 10. Mai 2020 wurde der für die Sylhet Thunder und die afghanische Nationalmannschaft spielende Shafiqullah für Korruptionsvergehen bei diesem Turnier und der Afghanistan Premier League 2018/19 für sechs Jahre von allen Formen des Crickets gesperrt.

Einzelnachweise 

Bangladeschische Cricket-Saison 2019/20
2019 20